Thomas Hundertpfund (né le  à Klagenfurt en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il débute en senior avec son club formateur du EC Klagenfurt AC. L'équipe remporte le championnat d'Autriche 2009 et 2013.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2011.

Trophées et honneurs personnels

EBEL 
2008-2009 : nommé recrue de la saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| EC Klagenfurt AC|| EBEL || 10|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| EC Klagenfurt AC || EBEL || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| EC Klagenfurt AC|| EBEL || 37|| 3|| 5|| 8|| 12|| 17|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2009-2010|| EC Klagenfurt AC|| EBEL || 54|| 6|| 9|| 15|| 34|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| EC Klagenfurt AC|| EBEL || 46|| 9|| 15|| 24|| 28|| 17|| 4|| 3|| 7|| 4
|-
| 2011-2012|| EC Klagenfurt AC|| EBEL || 49|| 12|| 14|| 26|| 55|| 15|| 2|| 4|| 6|| 33
|-
|2012-2013 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 47|| 8|| 13|| 21|| 29|| 15|| 3|| 5|| 8|| 6
|-
|2013-2014 || Timrå IK || Allsvenskan || 45|| 10|| 4|| 14|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 51|| 9|| 20|| 29|| 30|| 9|| 4|| 5|| 9|| 10
|-
|2015-2016 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 50|| 13|| 13|| 26|| 18|| 7|| 2|| 1|| 3|| 12
|-
|2016-2017 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 52|| 4|| 16|| 20|| 28|| 13|| 2|| 3|| 5|| 12
|-
|2017-2018 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 42|| 5|| 18|| 23|| 10|| 6|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2018-2019 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 47|| 9|| 16|| 25|| 14|| 14|| 2|| 7|| 9|| 6
|-
|2019-2020 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 46 ||14 || 19||33 || 24|| 3 || 0|| 0|| 0||4
|-
|2020-2021 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 43 || 9 || 22 || 31 || 42|| 15 || 4|| 6|| 10|| 14

Internationales

Notes et références 

Naissance en décembre 1989
Naissance à Klagenfurt
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du Timrå IK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace